Кирца () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Кирца () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Кирца.
 Кирца () — комуна в Румунії, у повіті Сібіу.
 Кирца () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Адміністративний центр комуни Кирца.